Ганс-Отто Пауль Фридрих Боргман (; ,  — , ) — немецкий кинокомпозитор.

Биография 
Ганс-Отто в детстве учился игре на пианино, скрипке и органе. В 16 лет он работал органистом в дворцовой церкви Готторпа. В 1910—1919 годах учился в Гуманистической соборной гимназии Шлезвига, а в 1920—1922 годах обучался в Государственной академии церковной и школьной музыки в Берлине и получил диплом учителя музыки, органиста, руководителя хора и капельмейстера.

В 1924—1927 годах Боргман служил капельмейстером в театре и опере. Позднее он сочинял музыку для оформления спектаклей, в частности, Немецкого театра в Берлине. Работа в кинематографе началась в 1928 году, когда, будучи капельмейстером, он подбирал музыкальное сопровождение для немых фильмов. Затем он работал музыкальным ассистентом, а в 1931 году стал кинокомпозитором и возглавил музыкальный отдела UFA.

В 1933 году Боргман создал музыку для пропагандистского фильма «Квекс из гитлерюгенда». Лейтмотив фильма, сочинённая Боргманом песня «Вперёд! Вперёд!» на слова рейхсъюгендфюрера НСДАП Шираха стала гимном гитлерюгенда.

После 1937 года Боргман часто работал с режиссёром Файтом Харланом. Самым известным шлягером Боргмана стало «Танго ноттурно» из одноимённого фильма 1937 года с участием Полы Негри.

В 1938 году Боргман написал «Великогерманский гимн» на слова Бальдура фон Шираха и возглавил музыкальный отдел новой Германской киноакадемии в Бабельсберге и стал профессором.

После Второй мировой войны в августе 1945 года Боргман дирижировал оркестром в постановке «Трёхгрошовой оперы» в берлинском театре имени Хеббеля. Он продолжил писать музыку для кино. В 1946 году создал музыкальное сопровождение для документального фильма о Нюрнбергском процессе («Нюрнберг и его уроки»), В 1950-е годы написал музыку для разных фильмов, преимущественно сентиментального содержания. Позднее увлёкся атональной музыкой. С 1953 года руководил отделением союза композиторов Берлина. В 1959—1971 году преподавал сценическую песню и шансон в Берлинской государственной высшей школе музыки и исполнительского искусства. В это время он создал около семидесяти сценических песен на слова Бертольта Брехта, Эриха Кестнера, Иоахима Рингельнаца и Курта Тухольского.

Фильмография

Примечания

Литература 
 Frank Noack: Hans-Otto Borgmann; in CineGraph Lg. 26 (1995), edition text+kritik
 Jürgen Wölfer, Roland Löper: Das große Lexikon der Filmkomponisten, Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf, Berlin 2003 ISBN 3-89602-296-2

Ссылки 
 

Кинокомпозиторы Германии
Преподаватели вузов Германии
Похороненные на Далемском лесном кладбище